Андреа Роккелли (; 27 сентября 1983 года, Павия, Италия — 24 мая 2014 года, близ Славянска, Украина) — итальянский фотожурналист, член группы независимых фоторепортеров Cesuralab.

Биография 
Родился 27 сентября 1983 года в городе Павия.

Закончив в 2009 году Миланский технический университет по специальности «коммуникационный дизайн» Роккелли работал стажером в фотоагентстве Grazia Neri. Учился у фотографа Алекса Майоли (англ.) из фотоагентства Magnum Photos. В 2008 году вместе с другими четырьмя фотографами создал независимый фотопроект Cesura. Специализировался на съёмках в «горячих точках».

24 мая 2014 года Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов погибли во время миномётного обстрела близ Славянска.

Украинский сайт Миротворец внес итальянского фотожурналиста в свой список. В деле Роккелли, на фотографии которого Миротворческий центр наложил красную надпись "Ликвидирован", есть примечание, в котором говорится, что фотожурналист нарушил государственную границу Украины, чтобы проникнуть на территорию, занятую "российскими террористическими бандами", и что он "сотрудничал с пророссийскими террористическими организациями".

Расследование гибели

30 июня 2017 года в Болонье, ссылаясь на свидетельство французского журналиста Уильяма Ругелона, по подозрению в гибели Роккелли был задержан замкомвзвода батальона им. Кульчицкого Виталий Маркив, прибывший в Италию навестить мать.

Постфактум МИД Украины обратилось в суд Павии с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах задержания, с аналогичными требованиями выступила ГПУ.

12 июля 2019 года суд ассизы Павии признал Маркива виновным в убийстве, приговорив его к 24 годам тюремного заключения (обвинение требовало заключения на 17 лет по обвинению в соучастии в убийстве, защита — оправдания ввиду невиновности).

3 ноября 2020 года итальянский апелляционный суд в Милане, признав Вооружённые силы Украины виновными в убийстве журналистов, оправдал украинского военного Маркива в убийстве Роккелли.

Награды 
В 2014 году посмертно награждён премией «Камертон» Союза журналистов России.

Примечания 

Военные корреспонденты
Лауреаты премии «Камертон» имени Анны Политковской
Журналисты, погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Выпускники Миланского технического университета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании